Ла́заревская у́лица — название ряда исчезнувших и существующих улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

 Лазаревская улица — улица в Великом Новгороде.
 Лазаревская улица — бывшее название части улицы Революции в Евпатории.
 Лазаревская улица — бывшее название улицы Советской Армии в Москве.
 Лазаревская улица — улица в Новороссийске.
 Лазаревская улица — бывшее название улицы Конституции в Новороссийске.
 Лазаревская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Лазаревская улица — улица в Севастополе.
 Лазаревская улица — бывшее название улицы Ленина в Симферополе.

См. также